Diego Doldán – calciatore paraguaiano
 Edgar Ynsfrán Doldán – scrittore paraguaiano
 José Doldán – calciatore paraguaiano, difensore
 Julio Doldán – calciatore paraguaiano, attaccante